«Зандхаузен» — немецкий футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент выступает во Второй Бундеслиге. Клуб основан в 1916 году, домашние матчи команда проводит на арене «Хардтвалдштадион», вмещающей 10 231 зрителя. Лучшим достижением клуба в чемпионатах Германии, является 1-е место в Третьей Бундеслиге в сезоне 2011/12.

Символика и форма 
Эмблема представляет собой овал в чёрной окантовке и разделённый почти напополам. В верхней части чёрными буквами написано сокращение от Sportverein, а внизу написаны название и год основания. Командные цвета-песочный, чёрный и белый. Дома команда играет в белых футболках с чёрной и песочной полосками.(перевод)

Известные игроки 

  Хейко Батшер
  Маркус Мюнх
  Райнер Охлхаузер
  Ханс Дитер Флик
  Оливер Риссер

Состав 
По состоянию на 4 июня 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

История выступлений с 1967 года

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Германии
Спортивные клубы Баден-Вюртемберга